Codeço é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Adenocarpus complicatus
 Adenocarpus telonensis
 Adenocarpus lainzii
 Adenocarpus anisochilus